Les Motards, film français de Jean Laviron, sorti en 1959 ;
 Les Motards, série de bande dessinée franco-belge humoristique, créée en 1984 dans le Journal de Spirou n° 2386 par Charles Degotte.

Homonymie de titre